Família Bach, família de músics alemanys de gran importància en la història de la música durant quasi dos-cents anys
 Biografies:
 Johann Ludwig Bach, (Thal, 1677 - Meiningen, 1761), organista i compositor
 Johann Sebastian Bach, (Eisenach, 1685 – Leipzig, 1750) un dels músics més importants de la història de la música
 Wilhelm Friedemann Bach, el "Bach de Dresden" o "Bach de Halle". (1710, Weimar - 1784, Berlín), compositor i intèrpret alemany
 Carl Philipp Emanuel Bach, dit el "Bach d'Hamburg" o "Bach de Berlín" (Weimar, 1714 – Hamburg, 1788), compositor alemany, el segon fill de Johann Sebastian Bach i Maria Bàrbara Bachel 
 Johann Christian Bach, (Leipzig, 1735 – Londres, 1782), compositor alemany del període clàssic, onzè i darrer fill de Johann Sebastian Bachel 
 Johann Christoph Bach (1671-1721), oncle de Johann Sebastian
 Edward Bach, metge britànic, creador de la Teràpia Floral i de les Flors de Bach
 Richard Bach, escriptor estatunidenc autor del llibre Jonathan Livingston Seagull (Joan Salvador Gavina)
 Música
 Motiu BACH, criptograma musical format per la seqüència de notes si bemoll, la, do i si natural, que en la notació musical alemanya s'anomenen B, A, C, H 
 Astronomia
 (1814) Bach, asteroide 
 Miscel·lània:
 Flors de Bach, teràpia basada en els ensenyaments de l'homeòpata Edward Bach per tractar sentiments i emocions no volgudes pels pacients a base de preparats naturals